Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Mronz che ha battuto in finale Martin Střelba 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (semifinali)
 Patrik Kühnen (secondo turno)

 Lars Koslowski (primo turno)
 Diego Nargiso (primo turno)
 Alexander Mronz (Campione)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1991